Дрозд Максим Сергійович
 Дрозд Максим Георгійович